Шеляково — название нескольких населённых пунктов в России:
 Шеляково — деревня в Можайском городском округе Московской области.
 Шеляково — деревня в Невельском районе Псковской области.